Karnak ou Carnac peut désigner :
 Un lieu : 
 Carnac, une commune du Morbihan, connue pour ses alignements de 2 934 menhirs
 Karnak, un site  d'Égypte antique
 Carnac-Rouffiac, une commune du Lot
 Karnak, un village situé au nord-est du comté de Pulaski dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Un personnage de fiction : Karnak, un inhumain cousin de Flèche Noire dans l'univers Marvel
 Un film : Karnak, film égyptien de Ali Badrkhan (1975).

Homonymie de toponyme